R73 – tangenziale di Bree (Belgio)
 R73 – strada regionale Winburg – Virginia (Sudafrica)